Santo António da Serra :
 Santo António da Serra dans la ville de Santa Cruz au Portugal (Madère)
 Santo António da Serra dans la ville de Machico au Portugal (Madère)